«Каникулы Гуфи» () — американский полнометражный мультипликационный музыкальный комедийный фильм, созданный студией «DisneyToon Studios» и выпущенный кинокомпанией «Walt Disney Pictures».

Сюжет 
Последний учебный день — впереди лето, а Макс, сын Гуфи, мечтает только о том, чтобы хоть как-то привлечь внимание Роксаны, которая кажется ему самой красивой и самой лучшей на свете, и наконец избавиться от титула местного придурка. Но «сложно быть крутым, когда твой отец — Гуфи». И Макс с друзьями на финальном собрании школы устраивает импровизированный концерт, имитируя звезду эстрады — Пауэрлайна. Однако директору это не понравилось.

Когда Гуфи узнаёт о выходках Макса и выслушивает мнение директора насчёт того, что мальчишка может закончить «на электрическом стуле», то приходит в ужас, и, чтобы наладить отношения с сыном, решает взять Макса на рыбалку, подобную той, на которую самого Гуфи брал в детстве отец. И вот Макс и Гуфи уезжают на стареньком AMC Pacer на рыбалку. Конечно, Гуфи не знает, что Макс наконец назначил Роксане свидание: её лучшая подруга собирается устроить вечеринку с прямой трансляцией концерта Пауэрлайна и Макс пригласил Роксану пойти вместе с ним.

Роксана расстроена, и чтобы хоть как-то отговорить её от того, чтобы пойти на вечеринку с другим парнем, Макс врёт, что отец везёт его на этот самый концерт в Лос-Анджелес, чтобы принять в нём участие, так как его отец и сам Пауэрлайн — друзья.

Вдобавок в качестве первого шага в восстановлении отношений между отцом и сыном Гуфи назначает Макса навигатором их путешествия, передав ему карту, на которой отмечен путь до места рыбалки, находящемуся не так уж и далеко от Лос-Анджелеса…

Роли озвучивали

Оригинальное озвучивание 
 Джейсон Марсден/Аарон Лор (вокал) — Макс
 Билл Фармер — Гуфи
 Роб Полсен — Пи-Джей
 Джим Каммингс — Пит
 Келли Мартин — Роксана
 Поли Шор — Роберт «Бобби» Зиммеруски
 Уоллес Шон — директор Мэйзур
 Дженна фон Ой — Стэйси
 Кевин Лима — Лестер
 Фрэнк Уэлкер — бигфут

Музыка 
Альбом саундтрэков A Goofy Movie был выпущен Walt Disney Records в 1995.
 «I 2 I» — Tevin Campbell feat. Rosie Gaines
 «After Today» — Aaron Lohr (и хоровое сопровождение)
 «Stand Out» — Tevin Campbell
 «On the Open Road» — Bill Farmer, Aaron Lohr, (и хоровое сопровождение)
 «Lester’s Possum Park» — Kevin Quinn
 «Nobody Else But You» — Bill Farmer и Aaron Lohr
 «Opening Fanfare/Max’s Dream»
 «Deep Sludge»
 «Bigfoot»
 «Hi Dad Soup»
 «Runaway Car»
 «Junction»
 «The Waterfall!/The Truth»
Stayin alive — bee gees

Примечания

Ссылки 

 

Рисованные мультфильмы США 1995 года
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Бадди-муви США
Мультфильмы о говорящих животных
Музыкальные мультфильмы США
Фильмы Кевина Лимы
Роуд-муви США
Фильмы Walt Disney Pictures